Kardos peut faire référence à :

Toponyme 
 Kardos, village et une commune du comitat de Békés en Hongrie ;

Patronyme 
 László Kardos (1905-1962), réalisateur et scénariste hongrois ;
 Dezider Kardoš (1914-1991), compositeur et enseignant slovaque ;
 Ferenc Kardos (1937-1999), producteur, scénariste et réalisateur hongrois ;
 Géza Kardos (1918-1986), joueur hongrois de basket-ball ;
 József Kardos (1960-2022), footballeur international hongrois ;
 Marek Kardos (1974-), joueur de volley-ball slovaque ;
 Michael Kardos, écrivain américain, auteur de roman policier.

Homonymie de patronyme